Элвин Брукс Уайт (;  — ) — американский писатель, публицист, эссеист, литературный стилист.

Биография 
Родился в богатой семье производителя фортепиано, является внуком американского художника Уильяма Харта. Окончил Корнеллский университет в 1921 году и тогда же начал работать в качестве репортёра и внештатного корреспондента. Писал для многих журналов и газет, на протяжении большей части своей жизни был сотрудником еженедельника The New Yorker.

Его главными работами считаются The Elements of Style, стилистический справочник английского языка, и произведения детской литературы «Паутина Шарлотты» и «Стюарт Литтл». В 1963 году был награждён Президентской медалью свободы, а в 1978 году стал обладателем Пулитцеровской премии за особые заслуги.

Умер 1 октября 1985 года в городе Норт Бруклин, штат Мэн. Был похоронен на местном кладбище Brooklin Cemetery.

Работы 
 The Lady is Cold — Poems by E.B.W. (1929)
 Is Sex Necessary? Or, Why You Feel the Way You Do (1929, совместно Джеймсом Тэрбаром)
 Subtreasury of American Humor (1941)
 One Man’s Meat (1942)
 The Wild Flag (1943)
 Стюарт Литтл (1945)
 Here Is New York (1949)
 Паутина Шарлотты (1952)
 The Second Tree From The Corner (1954)
 The Elements of Style (совместно Уильямом Странком, младшим) (1959, опубликована 1972, 1979, 1999, 2005)
 The Points of My Compass (1962)
 Letters of E.B. White (1976)
 Essays of E.B. White (1977)
 Poems and Sketches of E.B. White (1981)
 Writings from «The New Yorker» (1990)
 In the Words of E. B. White (2011)

Примечания

Ссылки 
 Статья в Encyclopedia Britannica.

Писатели США
Почётные доктора Йельского университета